Neco (motorfiets), Slowaaks historisch motorfietsmerk.
 Neco (zanger), Nejat Özyılmaz, Turks zanger.
 Manuel Nunes, Braziliaans voetballer, bijgenaam Neco.